Die Befreiung steht für:

 Die Befreiung (Orakel), Hexagramm des Orakels Yì Jīng
 Die Befreiung (2004), deutsche Fernsehserie
 Die Befreiung, deutsche Band von Bernd Begemann
 Die Befreiung, Roman von Martin Atlas von 1910